What Were Once Vices Are Now Habits é o quarto álbum de estúdio da banda The Doobie Brothers lançado em 1974. Segundo a RIAA vendeu mais de 2 milhões de cópias só nos EUA (2x platina pela RIAA).

Faixas 

"Song to See You Through" (Johnston) – 4:06
"Spirit" (Johnston, Simpson) – 3:15
"Pursuit on 53rd St." (Johnston) – 2:33
"Black Water" (Simmons) – 4:17
"Eyes of Silver" (Johnston) – 2:57
"Road Angel" (Hartman, Hossack, Johnston, Porter) – 4:49
"You Just Can't Stop It" (Simmons) – 3:28
"Tell Me What You Want (And I'll Give You What You Need)" (Simmons) – 3:53
"Down in the Track" (Johnston) – 4:15
"Another Park, Another Sunday" (Johnston) – 4:27
"Daughters of the Sea" (Simmons) – 4:29
"Flying Cloud" (Porter) – 2:00

Integrantes 

Patrick Simmons - guitarra, vocal
Tom Johnston - guitarra, vocal
Tiran Porter - baixo, vocal
John (Little John) Hartman - bateria
Michael Hossack - bateria
Keith Knudsen - vocal 

Álbuns de The Doobie Brothers
Álbuns de 1974